Hilgard ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hilgard (1884–1982), deutscher Versicherungsmanager
 Ernest Hilgard (1904–2001), US-amerikanischer Psychologe und Hypnoseforscher
 Eugene Woldemar Hilgard (1833–1916), US-amerikanischer Bodenkundler, Geologe und Agrarwissenschaftler
 Hanns Hilgard (1912–1984), deutscher Diplomat
 Heinrich Hilgard (1835–1900), deutsch-US-amerikanischer Eisenbahnunternehmer, siehe Henry Villard
 Julius Hilgard (1825–1891), US-amerikanischer Ingenieur deutscher Herkunft
 Karl Emil Hilgard (1858–1938), Schweizer Wasserbauingenieur
 Theodor Hilgard (1790–1873), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Hilgarth